Legends of the Wild West est une attraction du parc Disneyland qui marque l'entrée de Frontierland. Elle consiste en une visite pédestre d'un fort en bois nommé Fort Comstock. Cette visite du fort amène à découvrir différents aspects du Far West, comme le personnage de Buffalo Bill.

 Ouverture : 1993
 Type : Parcours scénique pédestre (exposition)
 Situation : 

Attraction d'un parc Disney
Parc Disneyland (Paris)
Attraction sur le thème de l'Ouest américain